Русский путь:

 Русский путь — издательство в Москве.
 Русский путь — киноклуб в Иркутске.
 Русский путь — Всероссийская премия имени Ф. И. Тютчева.
 Русский путь — книга лидера Всероссийской фашистской партии Константина Родзаевского.
 Русский Путь — горный перевал в Восточных Карпатах (Украина).